Westhofen (Rheinhessen), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Verbandsgemeinde Westhofen, een Verbandsgemeinde in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts